

Patronymie 
 Silvia Marsó est une actrice catalane.

Toponymie 
 Marso est une ancienne commune de l'Aveyron, rattachée à Sainte-Geneviève-sur-Argence